Adolf von Sell ist der Name folgender Personen:

* Adolf von Sell (General, 1797) (1797–1850), mecklenburgischer General der Infanterie und Oberkammerherr
 Adolf von Sell (General, 1863) (1863–1940), preußischer Generalmajor